
Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Calanthe abbreviata 
Calanthe aceras 
Calanthe actinomorpha 
Calanthe albolutea 
Calanthe aleizettii 
Calanthe alismifolia 
Calanthe alpina 
Calanthe alta 
Calanthe angustifolia 
Calanthe angustifolia var. angustifolia.
Calanthe angustifolia var. flava 
Calanthe anthropophora 
Calanthe arcuata 
Calanthe arfakana 
Calanthe argenteostriata 
Calanthe arisanensis 
Calanthe aristulifera
Calanthe aruank 
Calanthe atjehensis 
Calanthe aurantiaca 
Calanthe aureiflora 
Calanthe bicalcarata 
Calanthe bicalcarata var. bicalcarata.
Calanthe bicalcarata var. depressa 
Calanthe biloba 
Calanthe brevicornu 
Calanthe breviflos 
Calanthe calanthoides 
Calanthe camptoceras 
Calanthe cardioglossa 
Calanthe carrii 
Calanthe caulescens
Calanthe caulodes 
Calanthe cheniana 
Calanthe chevalieri 
Calanthe chloroleuca
Calanthe chrysoglossoides 
Calanthe chrysoleuca 
Calanthe clavata 
Calanthe clavicalcar 
Calanthe cleistogama 
Calanthe coelogyniformis
Calanthe coiloglossa 
Calanthe conspicua 
Calanthe coreana 
Calanthe cremeoviridis 
Calanthe crenulata 
Calanthe cruciata 
Calanthe crumenata 
Calanthe davaensis 
Calanthe davidii 
Calanthe densiflora
Calanthe dipteryx 
Calanthe discolor
Calanthe disticha 
Calanthe dulongensis 
Calanthe duyana 
Calanthe ecallosa 
Calanthe ecarinata 
Calanthe emeishanica 
Calanthe engleriana 
Calanthe engleriana var. brevicalcarata 
Calanthe engleriana var. engleriana.
Calanthe englishii 
Calanthe ensifolia 
Calanthe epiphytica 
Calanthe esquirolei 
Calanthe fargesii 
Calanthe finisterrae
Calanthe fissa 
Calanthe flava 
Calanthe flava var. flava.
Calanthe flava var. rubra 
Calanthe forbesii 
Calanthe fragrans 
Calanthe fulgens 
Calanthe geelvinkensis
Calanthe gibbsiae 
Calanthe graciliflora 
Calanthe graciliscapa 
Calanthe griffithii 
Calanthe halconensis 
Calanthe hancockii 
Calanthe hattorii 
Calanthe hennisii 
Calanthe henryi 
Calanthe herbacea 
Calanthe hirsuta 
Calanthe hololeuca 
Calanthe hoshii 
Calanthe hyacinthina 
Calanthe imthurnii
Calanthe inflata 
Calanthe izu-insularis
Calanthe johorensis 
Calanthe jusnerii 
Calanthe kawakamiense
Calanthe kaniensis 
Calanthe kemulensis 
Calanthe keshabii 
|
Calanthe kinabaluensis
Calanthe labellicauda 
Calanthe labrosa 
Calanthe lacerata 
Calanthe lechangensis 
Calanthe leucosceptrum 
Calanthe leucosceptrum var. bisubulifera 
Calanthe leucosceptrum var. leucosceptrum.
Calanthe limprichtii 
Calanthe longibracteata 
Calanthe longifolia 
Calanthe lutiviridis 
Calanthe lyroglossa 
Calanthe lyroglossa var. longibracteata 
Calanthe lyroglossa var. lyroglossa.
Calanthe madagascariensis 
Calanthe mannii 
Calanthe maquilingensis 
Calanthe maxii 
Calanthe mcgregorii 
Calanthe metoensis 
Calanthe micrantha 
Calanthe microglossa 
Calanthe moluccensis
Calanthe monophylla 
Calanthe muelleri 
Calanthe nankunensis
Calanthe nicolae 
Calanthe nipponica 
Calanthe nivalis 
Calanthe oblanceolata 
Calanthe obreniformis 
Calanthe odora 
Calanthe oreadum 
Calanthe otuhanica 
Calanthe ovalifolia 
Calanthe ovata 
Calanthe papuana 
Calanthe parvilabris 
Calanthe pauciverrucosa 
Calanthe pavairiensis 
Calanthe petelotiana 
Calanthe pilosa 
Calanthe plantaginea 
Calanthe plantaginea var. lushuiensis 
Calanthe plantaginea var. plantaginea. 
Calanthe polyantha
Calanthe puberula 
Calanthe pulchra 
Calanthe pullei 
Calanthe rajana 
Calanthe reflexa
Calanthe reflexilabris 
Calanthe rhodochila 
Calanthe rhodochila var. reconditiflora
Calanthe rhodochila var. rhodochila.
Calanthe rigida 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe ruttenii 
Calanthe saccata 
Calanthe sacculata 
Calanthe salaccensis 
Calanthe sanderiana 
Calanthe seranica 
Calanthe shelfordii 
Calanthe shweliensis 
Calanthe simplex 
Calanthe sinica 
Calanthe spathoglottoides 
Calanthe speciosa 
Calanthe stenophylla 
Calanthe stevensiana 
Calanthe striata 
Calanthe succedanea 
Calanthe sylvatica 
Calanthe taenioides 
Calanthe tahitensis 
Calanthe tenuis 
Calanthe torricellensis
Calanthe transiens 
Calanthe triantherifera 
Calanthe tricarinata 
Calanthe trifida 
Calanthe triplicata 
Calanthe trulliformis
Calanthe truncata 
Calanthe truncicola 
Calanthe tsoongiana 
Calanthe uncata 
Calanthe undulata 
Calanthe unifolia 
Calanthe vaginata 
Calanthe velutina 
Calanthe ventilabrum 
Calanthe versteegii 
Calanthe vestita 
Calanthe villosa 
Calanthe whiteana 
Calanthe yuana 
Calanthe yuksomnensis 
Calanthe zollingeri

Примечания

Ссылки 

  Каланте на сайте The Plant List

Каланте
Каланте